Molekulska formula -{C7H7N}- se može odnositi na:

 2-Vinilpiridin
 Azocin